Фрэнки:
В мультипликации
 Фрэнки — персонаж манги и аниме-сериала «One Piece. Большой куш».

В кинематографе
 «Фрэнки едет в Голливуд» — американский короткометражный документальный фильм 1998 года.
 «Фрэнки» — французский фильм 2005 года.
 «Фрэнки» — американо-французский фильм 2019 года.

В радиопередачах
 Сумасшедший Фрэнки — главный герой радиопередач «Фрэнки-шоу» на радиостанции «Серебряный дождь».